Эбермайер — немецкая фамилия:

 Эбермайер, Иоганн Христоф (1769—1825) — немецкий врач.
 Эбермайер, Эрнст Вильгельм (1829—1908) — немецкий химик и метеоролог.